Birta Gábor jelmeztervező
 Birta Gábor (1983) operaénekes (kontratenor)